Vallás
 Eszkatológia
 Utolsó idő
 Végítélet

Zene
 A világ végén, a Bikini együttes albuma
 Csak a világ végire..., a Ghymes együttes nagylemeze

Film
 A világ vége, 1985-ös családi film
 Világvége közös ágyunkban (La fine del mondo nel nostro solito letto…), 1978-as olasz film, rendezte Lina Wertmüller
 Világvége, 2013-as sci-fi komédia
 A világ végén, 2007-es kalandfilm, a Karib-tenger kalózai-trilógia befejező része

Irodalom
 Világvége és a keményre főtt csodaország, Murakami Haruki japán író 1985-ös regénye.

Jóslat
 Világvégével kapcsolatos jóslatok

Egyéb
 A 2012-es világvége-jelenség
 A végítélet órája, amerikai tudósok közleménye a világ végéről